Сунь Яна́нь (, род. 15 сентября 1992 в Фэнчэне) — китайский борец, чемпионка мира 2013 года в весовой категории 51 кг. Бронзовая призёрка Олимпийских игр 2016 в категории до 48 кг.

Карьера 
С 2007 года занималась борьбой, первый тренер — Лю Хай. При росте 158 см выступала в самой лёгкой категории (48—51 кг). Дебютировала на международных турнирах в 2010 году, выиграв чемпионат Азии среди юниорок в Китае и чемпионат мира среди юниорок в Будапеште (категория до 51 кг). На чемпионате Азии 2011 года, проходившем в Ташкенте, в категории до 48 кг одолела монгольскую спортсменку Цогтбазарын Энхжаргал в финале. В сентябре того же года на чемпионате мира она выступала в категории до 51 кг, заняла 8-е место.

На Олимпиаде 2012 года Сунь Янань не выступила, проиграв в квалификации в категории до 48 кг. В сентябре того же года она вышла в финал чемпионата мира в Канаде, но проиграла канадке Джессике Макдональд в финале. В 2013 году выиграла чемпионат мира в категории до 51 кг, победив в финале монголку Эрдэнэчимэгийн Сумъяа. В 2014 году на Азиатских играх в Инхчоне Сунь выступала в категории до 48 кг, проиграв в финале Эри Тосака и получив серебряную медаль. В 2016 году на чемпионате Азии победила в финале казахстанскую спортсменку Ирину Борисову. На олимпийских играх 2016 года в борьбе за бронзу победила представительницу Казахстана Жулдуз Эшимову.

На чемпионате Азии 2017 года в Дели Сунь заняла 5-е место и не прошла на чемпионат мира в Париже.

Примечания

Ссылки 
 
 

Борцы по алфавиту
Борцы Китая
Борцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2020 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Чемпионки мира по женской борьбе
Чемпионки Азии по борьбе